Odžaci je lahko:
 Odžaci, Trstenik (Srbija)
 Odžaci, Bosna in Hercegovina
 Odžaci, Odžaci (Srbija)